Голубово — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена на северо-восточной границе города Пскова (за Запсковьем), на реке Пскова.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района